Селявное — название населённых пунктов в России:

 Селявное — село в Селявинском сельском поселении Лискинского района Воронежской области.
 Селявное — село в Старохворостанском сельском поселении Лискинского района Воронежской области.